2022 Czech Republic FIM Speedway Grand Prix – trzecia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2022. Zawody odbyły się w dniu 28 maja 2022 na stadionie Markéta w Pradze.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Jana Kvěcha. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Daniel Klíma i Petr Chlupáč. 

Po dwóch latach przerwy organizatorzy Grand Prix postanowili powrócić do organizacji indywidualnych kwalifikacji przed zawodami.  Każdy z zawodników walczy o najlepszy czas okrążenia, a stawką jest możliwość wyboru numeru startowego -  w kolejności od najszybszego do najwolniejszego zawodnika, w trakcie jednego okrążenia. 

Kwalifikacje do turnieju odbyły się 28 maja. Najlepszy czas okrążenia (14.870 s) uzyskał Bartosz Zmarzlik.

Pozycje startowe

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 

 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Czechy
2022
2022 w Czechach